

Persone
 Ciro Saverio Minervini (1734-1805) – accademico, storico e religioso italiano
 Claudio Martín Dadomo Minervini (1982) – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore
 Gennaro Minervini (1847-1916) – prefetto, giornalista e politico italiano
 Gianni Minervini (1928-2020) – produttore cinematografico e attore italiano
 Gianni Minervini (1966) – ex nuotatore italiano
 Girolamo Minervini (1919-1980) – magistrato italiano, vittima di un attentato delle Brigate Rosse
 Giulio Minervini (1819-1891) – archeologo e numismatico italiano
 Guglielmo Minervini (1961-2016) – politico italiano

Altro
 Omicidio di Girolamo Minervini – delitto commesso a Roma nel 1980

Pagine correlate
Roberto Minervini